Лужичкосрпски се може односити на:
Лужичкосрпски језици
Лужички Срби
Лужичка Србија